Диференційований бронезахист — класифікаційний термін конструкції броньованих наземних бойових машин, таких як танк і самохідно-артилерійські установки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і бронеавтомобілі. Бойова машина має диференційований бронезахист, якщо її корпус має броню різної товщини в своїх частинах. Як правило, найтовстіша броня встановлюється в місцях, найсхильніших ворожому вогню — лоб або вся передня частина машини. Менш товстою бронею захищають борту і корму.

Антиподом диференційованого бронезахисту є рівноміцного бронювання, коли весь корпус машини збирається з бронеплит рівної товщини (крім даху та днища).

Перевагою диференційованого бронезахисту є менша маса машини при тому ж рівні захищеності зі всіма відповідними позитивними наслідками, такими як краща рухливість, менше навантаження на підвіску і моторно-трансмісійну групу, можливість подальшого посилення бронювання і озброєння. Однак існують і недоліки — велика вразливість до флангового вогню в порівнянні з рівноміцним бронюванням з тією ж товщиною лобових деталей, необхідність у різноманітних марках броньового прокату.

Див. також 

 Динамічний захист
 Корпус бронеавтомобілів з клиноподібним днищем

Броня
Будова танка